Josef Viera ist der Name folgender Personen:

 Josef S. Viera (1890–1970), deutscher Autor
 Joe Viera (* 1932), deutscher Jazzsaxophonist und -pädagoge